Shame kan syfta på:

 Shame (Eurythmics) – en låt från 1987 av den brittiska duon Eurythmics
 Shame (film) – en brittisk dramafilm från 2011 i regi av Steve McQueen
 Shame (sång) – en låt från 1983 på albumet Construction Time Again av Depeche Modes
 Shame on You – en låt från 2004 framförd av den danska sångaren Tomas Thordarson
 Shame & Scandal – en låt som skrevs och framfördes av calypsoartisten Sir Lancelot för filmen Svart mystik från 1943